Bard (Loire), een gemeente in het Franse departement Loire
 BARD (medisch), Amerikaans bedrijf van medische producten
 Bard (Valle d'Aosta), een gemeente in de Italiaanse provincie Valle d'Aosta
 bard (zanger), een lyrische dichter en zanger
 Bard de Boogschutter, een personage in De Hobbit van Tolkien
 BARD Offshore 1, een windpark in de Duitse Noordzee
 Bard (Big Big Train), een album van de Britse progressieve-rockband Big Big Train
 Bard (taalmodel) van Google

Personen met de achternaam Bard 
 Alexander Bard, Zweeds artiest
 Henri Bard, Frans voetballer
 Marcelle Bard (1903-1988), Zwitserse theologe en geestelijke